Příjmení Thorpe nosí více významných osobností:

 Alexis Thorpe (* 1980) – americká herečka
 Ian Thorpe (* 1982) – australský plavec
 Jim Thorpe (1888–1953) – americký sportovec smíšeného bělošsko-indiánského původu

Externí odkazy